SLK steht für:
 Saale-Leipzig-Kanal, siehe Elster-Saale-Kanal
 Silk Air (ICAO-Code), Fluggesellschaft aus Singapur
 Mercedes-Benz SLK
 SLK-Kliniken (Stadt- und Landkreis Kliniken Heilbronn GmbH)
 Sprachlernklasse zur besseren Integration von Schülern mit Deutsch als Zweitsprache
 Symbolic Link, von Microsoft definiertes Austauschformat, siehe SYLK

SLK als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Salzlandkreis

slk steht für:
 Slowakische Sprache (ISO-639-3-Code), westslawische Sprache

SLK